La Conjonction républicaine et socialiste (en , CRS) est une coalition électorale entre les partis républicains et le Parti socialiste ouvrier espagnol sous le règne d'Alphonse XIII. Cette coalition remporta les élections municipales d' et réédite cette alliance dans de nombreuses circonscriptions électorales pour les élections aux Cortes constituantes de la Seconde République, de .

Parti politique fondé en 1909
Parti politique disparu en 1933
Parti politique en Espagne
Coalition de partis